Hässjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hässjön, Halland, sjö i Hylte kommun,  (4,7 ha)
Hässjön, Småland, sjö i Ljungby kommun, 
Hässjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun,  (10 ha)
Lilla Hässjön, sjö i Askersunds kommun, 
Stora Hässjön, sjö i Askersunds kommun,  (8,92 ha)
Hässjön, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun,  (5,36 km²)

Se även
Hässjö

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn